The Best of ZZ Top (также имеет дополнительное название 10 Legendary Texas Tales) — шестой альбом рок-группы ZZ Top и первый сборник хитов, выпущенный в 1977 году.

The Best of ZZ Top поступил в продажу 26 ноября 1977 года. Альбом достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен дважды платиновый статус от RIAA за тираж более 2 000 000 экземпляров в августе 1994 года.

Список композиций 
Все песни написаны Гиббонсом, Хиллом и Бёрдом, если не указано иное.

Сторона А 
 «Tush» — 2:14
 С альбома Fandango! (1975)
 «Waitin' for the Bus» (Гиббонс, Хилл) — 2:59
 С альбома Tres Hombres (1973)
 «Jesus Just Left Chicago» — 3:29
 С альбома Tres Hombres (1973)
 «Francine» (Гиббонс, Кордрэй, Перронс) — 3:33
 С альбома Rio Grande Mud (1972)
 «Just Got Paid» (Гиббонс, Хэм) — 4:27
 С альбома Rio Grande Mud (1972)

Сторона B 
 «La Grange» — 3:51
 С альбома Tres Hombres (1973)
 «Blue Jean Blues» — 4:42
 С альбома Fandango! (1975)
 «Backdoor Love Affair» (Гиббонс, Хэм) — 3:20
 С альбома ZZ Top's First Album (1971)
 «Beer Drinkers and Hell Raisers» — 3:23
 С альбома Tres Hombres (1973)
 «Heard it on the X» — 2:23
 С альбома Fandango! (1975)''

Участники записи 
 Билли Гиббонс — гитара, вокал
 Дасти Хилл — бас-гитара, бэк-вокал, вокал на «Tush», со-вокал на «Beer Drinkers and Hell Raisers» and «Heard It on the X»
 Фрэнк Бирд — ударные, перкуссия

Чарты

Альбом

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы ZZ Top
Альбомы 1977 года